Plaats in Indonesië
 Petunjungan (Bulakamba), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Petunjungan (Paiton), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java